Шарли — коммуна во Франции, департамент Рона
 Шарли — коммуна во Франции, департамент Шер
 Шарли-Орадур — коммуна во Франции, департамент Мозель
 Шарли-сюр-Марн — коммуна во Франции, департамент Эна